Rebun bezeichnet:
 eine japanische Insel bei Hokkaidō: Rebun (Insel)
 einen Landkreis auf dieser Insel: Rebun-gun (Hokkaidō)
 eine Stadt in diesem Landkreis: Rebun (Hokkaidō)
 einen Berg auf der Insel: Rebun (Berg)